Karl Eisele ist der Name folgender Personen:

* Karl Eisele (Oberamtmann) (1862–1934), württembergischer Oberamtmann 
 Karl Eisele (Politiker) (1875–??), deutscher Politiker (SPD), MdL Württemberg 
 Karl Eisele (Bildhauer), deutscher Bildhauer 
 Karl Eisele (Komponist) (1902–1967), österreichischer Komponist und Kapellmeister